Меленг () — французская фамилия.

Известные носители 
 Меленг, Жак (ум. 1728) — французский художник-портретист.
 Меленг, Этьен Марин (1807—1875) — французский актёр и скульптор-любитель.
 Меленг, Тедорина (урождённая Тиссе; была известна, как мадемуазель Теодорина, а после замужества — как мадам Меленг; 1813-1886) — французская актриса, выступала на сцене Комеди-Франсез, жена предыдущего.
 Меленг, Гастон (1839—1914) — французский исторический живописец, сын предыдущих.
 Меленг, Люсьен Этьен (1841—1889)  — французский исторический живописец, младший брат предыдущего.